Художественный музей Бриджстоун (, ) — художественный музей, расположенный в Токио.

Музей был основан в 1952 году основателем компании Bridgestone Tire Co. господином Исибаси Сёдзиро, его фамилия дословно переводится как «каменный мост». В коллекцию музея входят работы импрессионистов, пост-импрессионистов и современных японских, европейских и американских художников XX века, а также древнегреческая керамика. Музей расположен в штаб-квартире компании Bridgestone Corporation в районе Тюо города Токио.

Представленные художники 
 Эдгар Дега
 Пьер-Огюст Ренуар
 Камиль Писсаро
 Эдуард Мане
 Винсент ван Гог
 Поль Гоген
 Гюстав Моро
 Поль Сезанн
 Клод Моне
 Амедео Модильяни
 Морис Дени
 Жорж Руо
 Пабло Пикассо
 Поль Клее
 
 Цугухару Фудзита
 Фудзисима Такэдзи

Ссылки 
 Bridgestone Museum of Art — официальный сайт

Музеи Токио